Linia życia – polski film z 1989
 Linia życia – amerykański film z 1990
 Linia życia – francuski film z 1996
 Linia życia – amerykański film z 2017
 Linia życia – polski serial telewizyjny z 2011
 Linia życia – singel zespołu Kombi z 1983